Свинина:
 Свини́на — мясо свиньи.
 Свинина — деревня, Голышмановский район, Тюменская область, Россия